FC Širak Gjumri (arménsky: Շիրակ Ֆուտբոլային Ակումբ – Širak Futbolajin Akumby), je arménský fotbalový klub, hrající ve městě Gjumri.

Své domácí zápasy odehrává na městském stadionu Gjumri s kapacitou 2 791 diváků.

Historie 

FC Širak Gjumri byl založen v roce 1958. Během 70. let hrál klub pod jménem Olympija a do nezávislosti hráli v sovětské druhé nejvyšší lize. Fotbalisté Širaku hrají na domácím městském stadionu, na nějž se vejde 3 000 fanoušků. V roce 1999 byl stadión rekonstruován. Klub je jedním z nejstarších v Arménii a vychoval mnoho talentovaných hráčů, kteří později reprezentovali zemi. Arthur Petrosjan a Harutjun Vardanjan jsou dva známí hráči, které klub vychoval.

Širak je druhý nejúspěšnější klub v zemi se třemi titulky a třemi super poháry. Ale v posledních letech (2005, 2006) měl finanční potíže, které způsobily špatné výsledky v posledních sezónách 1. arménské ligy. V roce 2011 klub změnil klubové barvy z modrobílé na černooranžovou.

Širak se účastnil ve třech různých evropských pohárech: Liga mistrů UEFA, Evropská liga UEFA a Pohár Intertoto, nicméně do základní skupiny nepostoupil ani v jedné z nich.

Získané trofeje 

 Bardsragujn chumb ( 4x )
 1992, 1994, 1999, 2012/13
 Arménský pohár ( 1x )
 2011/12
 Arménský Superpohár ( 4x )
 1997, 2000, 2003, 2013

Historické názvy 

 1958 – FC Širak Leninakan (Football Club Širak Leninakan)
 1987 – FC Olimpija Leninakan (Football Club Olimpija Leninakan)
 1989 – FC Širak Leninakan (Football Club Širak Leninakan)
 1991 – FC Širak Kumajri (Football Club Širak Kumajri)
 1991 – FC Širak Gjumri (Football Club Širak Gjumri)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže

Účast v evropských pohárech

Širak-2 

Širak-2 je rezervní tým Širaku, hrající v sezóně 2015/16 Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2011, kdy se v Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž) umístil na 4. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu  
 Profil klubu na stránkách arménské federace   
 Profil klubu na uefa.com 
 Profil klubu na eufo.de 
 Profil klubu na weltfussball.de 
 Profil klubu na playerhistory.com 

Gjumri, Širak FC
Gjumri, Širak FC
Sport v Gjumri